Miejscowości w USA:
 Ocheyedan – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
Gminy w USA:
 Ocheyedan (ang. Ocheyedan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola